Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Alessandria
 Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Capriva del Friuli
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Carro
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Crespi d'Adda, in frazione Capriate San Gervasio
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Lipari
Santuario di Nostra Signora del Santissimo Nome di Maria – Masone
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Osiglia
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Pancole
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Poggio Rusco
Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Querce al Pino
 Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Roma
 Chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano – Roma
Oratorio del Santissimo Nome di Maria – Sala Baganza, in frazione Castellaro
 Chiesa del Santissimo Nome di Maria – Valbrevenna

Pagine correlate 
 Chiesa del Nome di Maria